Jméno a příjmení Hans Wagner má více nositelů:

 Hans Wagner (politik BdL) (1893–1984) – československý politik a poslanec za německé agrárníky
 Hans Wagner (politik CSU) (* 1935) – německý politik za stranu CSU
 Hans Wagner (bobista) – západoněmecký sportovec 
 Hans Wagner (filatelista) (1852–1940) – německý filatelista
 Hans Wagner (generál) (1896–1967) – německý generál z druhé světové války
 Hans Wagner (lékař) (1905–1989) – švýcarský lékař zabývající se oftalmologií
 Hans Wagner (lední hokejista) (* 1923) – rakouský lední hokejista